Навьянос-де-Вальверде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес.  Занимает площадь 14,11 км². Население — 217 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы